Kostel svatého Vojtěcha může být:

V České republice:

 Kostel svatého Vojtěcha (Bojiště)
 Kostel svatého Vojtěcha (Broumov)
 Kostel svatého Vojtěcha (České Budějovice)
 Kostel svatého Vojtěcha (Dejvice) v Praze
 Kostel svatého Vojtěcha (Dolany)
 Kostel svatého Vojtěcha (Dvory nad Žitavou)
 Kostel svatého Vojtěcha (Jílové u Prahy)
 Kostel svatého Vojtěcha (Kruh)
 Kostel svatého Vojtěcha (Libeň) v Praze
 Kostel svatého Vojtěcha (Libice nad Cidlinou)
 Kostel svatého Vojtěcha (Litoměřice)
 Kostel svatého Vojtěcha (Lštění) – Radhostice
 Kostel svatého Vojtěcha (Neratovice)
 Kostel svatého Vojtěcha (Nové Město) v Praze
 Kostel svatého Vojtěcha (Opava)
 Kostel svatého Vojtěcha (Ostašov)
 Kostel svatého Vojtěcha (Otrokovice)
 Kostel svatého Vojtěcha (Počaply)
 Kostel svatého Vojtěcha (Přerov nad Labem)
 Kostel svatého Vojtěcha (Příbram)
 Kostel svatého Vojtěcha (Račetice)
 Kostel svatého Vojtěcha (Ratibořské Hory)
 Kostel svatého Vojtěcha (Skalsko)
 Kostel svatého Vojtěcha (Slatina) u Kladna
 Kostel svatého Vojtěcha (Sluhy)
 Kostel svatého Vojtěcha (Staré Město) v Praze – zaniklý
 Kostel svatého Vojtěcha (Studnice)
 Kostel svatého Vojtěcha (Šťáhlavy)
 Kostel svatého Vojtěcha (Ústí nad Labem)
 Kostel svatého Vojtěcha (Vejprnice)
 Kostel svatého Vojtěcha (Vlčice)
 Kostel svatého Vojtěcha (Vysočany) v Praze

Svatému Vojtěchu je i spoluzasvěcováno:
 Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha
 Kostel svatého Víta, Václava a Vojtěcha (Horšovský Týn)
 Bazilika svatého Vojtěcha a Markéty (Břevnov)
 Kostel svatého Vojtěcha a svaté Cecílie (Slavičín)

V zahraničí:
 Kostel svatého Vojtěcha (Krakov)
 Kostel svatého Vojtěcha (Broumov)
 katedrála Panny Marie a svatého Vojtěcha (Kaliningrad)

 V římském kostele San Bartolomeo all'Isola, původně zasvěceném sv. Vojtěchovi, je jeho nejstarší známé vyobrazení.

Externí odkazy